Nieuwediep (Drenthe), een plaats in de gemeente Aa en Hunze
Nijediep, een voormalig kanaal in de provincie Groningen
Nieuwediep (water), een water bij Den Helder
de oude naam van een deel van Den Helder

Zie ook
Nieuwe Diep (doorverwijspagina)